En Turquie, le Meddah est un conteur public.
 Nacer Meddah est un préfet français (1959 -).